Auferstehungskapelle steht für
Auferstehungskapelle (Krakau)
Auferstehungskapelle (Roßbach)
Auferstehungskapelle (Straß), siehe Straß im Attergau#Auferstehungskapelle Straß